Wilkeson steht für:

 Wilkeson (Washington), eine Ortschaft im Pierce County, im US-Bundesstaat Washington

Wilkeson ist der Familienname folgender Personen:

 Leon Wilkeson (1952–2001), US-amerikanischer Musiker